Friele är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Friele (1821–1899), norsk redaktör
 
 
 Karen-Christine Friele (1935–2021), norsk författare och homosexuell aktivist

Se även 

 Kaffehuset Friele

Norska efternamn
Norska släkter